Gastmahl steht für:
 eine festliche Mahlzeit mit Gästen
 Symposion, eine antike Art des Gastmahls

Literarische Werke:
 Symposion (Platon) – ein Dialog Platons
 Symposion (Xenophon) – ein Dialog Xenophons
 Das Gastmahl des Trimalchio – eine Satire des Titus Petronius
 Das Gastmahl der sieben Weisen – ein Werk Plutarchs
 Gastmahl (Dante) – eine Art philosophische Enzyklopädie Dante Alighieris

Gemälde:
 Das Gastmahl des Belsazar – ein Gemälde Rembrandts
 Das Gastmahl des Plato, in zwei verschiedenen Versionen ab 1869 gefertigte Gemälde von Anselm Feuerbach
 Das Gastmahl im Hause des Levi – ein Gemälde Paolo Veroneses

Siehe auch